Monte Alto – miasto w Gwatemali
 Monte Alto – miasto w Brazylii
 Monte Alto – jednostka osadnicza w USA
 Monte Alto – szczyt we Włoszech